Влади́мир Семени́хин:
 Семенихин, Владимир Анатольевич (род. 1967) — российский предприниматель, галерист, коллекционер и меценат.
 Семенихин, Владимир Ильич (род. 1956) — российский дизайнер книжный график и издатель.
 Семенихин, Владимир Сергеевич (1918—1990) — советский учёный в области автоматики, государственный деятель.